Pie de liebre mayor puede referirse a:
 el nombre común de la planta Trifolium angustifolium; o
 el nombre común de la planta Trifolium rubens.